Schneeweis ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Schneeweis (1886–1964), tschechisch-deutscher Slawistiker
 Monika Schneeweis (* 1955), deutsches Fotomodell und Miss Germany

Siehe auch:
 Schneeweiß